Dziki steht für:

 Dziki (Szczecinek), Ort in der Gmina Szczecinek
 Dziki (Świecie), Ort in der Gmina Świecie

Dziki ist der Familienname folgender Personen:

 Waldemar Dziki (1956–2016), polnischer Regisseur und Filmproduzent